Lavrik je priimek več oseb:
 Andrej Lavrik, beloruski nogometaš
 Semjon Andrejevič Lavrik, sovjetski general

Ruski priimki